Knockin’ on Heaven’s Door bezeichnet:

 Knockin’ on Heaven’s Door (Lied), Song von Bob Dylan
 Knockin’ on Heaven’s Door (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1997